Села:
 Гончариха — Рівненська область, Дубенський район
 Гончариха — Хмельницька область, Старосинявський район
 Гончариха — Черкаська область, Катеринопільський район